Ummendorf – comune del Baden-Württemberg
 Ummendorf – comune della Sassonia-Anhalt